Batbileg ist der Name folgender Personen:

 Anand Batbileg (* 2001), deutscher Schauspieler
 Galsandordschiin Batbileg (* 1952), mongolischer Boxer